Auvers kan syfta på:

 Auvers, Haute-Loire, fransk kommun i departementet Haute-Loire
 Auvers, Manche, fransk kommun i departementet Manche
 Auvers-le-Hamon, fransk kommun i departementet Sarthe
 Auvers-Saint-Georges, fransk kommun i departementet Essonne
 Auvers-sous-Montfaucon, fransk kommun i departementet Sarthe
 Auvers-sur-Oise, fransk kommun i departementet Val-d'Oise